Krasnyj Oktjabr' (, letteralmente Ottobre Rosso) può riferirsi a:

Aziende 
 Volgogradskij Metallurgičeskij Kombinat "Krasnyj Oktjabr'" – società per azioni russa
 Krasny Oktyabr – azienda dolciaria russa

Geografia 
Russia
 Krasnyj Oktjabr' – località dell'Oblast' di Kurgan
 Krasnyj Oktjabr' – località dell'Oblast' di Saratov

Sport 
 Basketbol'nyj klub Krasnyj Oktjabr' Volgograd – squadra di pallacanestro di Volgograd

Pagine correlate 
Krasnooktjabr'skij
Ottobre Rosso